Valtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valtasaari (ö, lat 64,81, long 27,65), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Valtasaari (ö, lat 65,08, long 28,94), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar